Polychreste ( und , ‚nützlich‘) steht für:

 einen Begriff aus der Homöopathie, siehe homöopathische Polychreste
 ein optisches Werkzeug, siehe Polychrestmaschine